Термин капци може да се односи на:
Капци, делови прозора
Очни капци, делови очију